Името Христо Луков може да се отнася за:
 Христо Николов Луков (1888 – 1943) – български военен деец (генерал-лейтенант) и политик, основател на Съюза на българските национални легиони
 Христо Цонев Луков (1855 – 1923) – български военен деец (генерал-майор)